Keira peut désigner :

Patronyme 
Keira est un patronyme, répandu en Afrique de l'Ouest.

Personnalités réelles 
 Alpha Ibrahima Keira, personnalité politique guinéen;
 Fodéba Isto Keira, homme de culture et personnalité politique guinéen;
 Karim Keira, personnalité politique guinéen décédé en 1985;
 Keira Nicole, actrice américaine de pornographie née en 1996;
 Keira Walsh,footballeuse internationale anglaise née en 1997;
 Keira Knightley, actrice britannique née en 1985;

Montagne 

 Mont Keira, une montagne au nord-ouest de la ville de Wollongong, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Animaux 

 Centroina keira, espèce d'araignées aranéomorphes

Sexualité 

 Keira, rapports sexuels par la bouche